Будовский — фамилия. Известные носители:

 Будовский, Алексей Яковлевич (род. 1975) — американский режиссер-мультипликатор российского происхождения.
 Будовский, Херардо (1925—2014) — венесуэльский и коста-риканский шахматист; крупный ученый и функционер в области охраны природы.